Гродзи́ско (, ) — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

История 
До 1946 года село носило немецкое название «Грёч». 12 ноября 1946 года село было переименовано в Гродзиско.

В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Церковь святого Роха, построенная в 1710 году — памятник культуры Опольского воеводства.

Примечания

Ссылки 

 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета